Stratonicea (in lingua greca antica: Στρατoνίκεια) è il nome di alcune città ellenistiche:

Stratonicea in Caria, oggi  Eskihisar, nella provincia di Muğla in Turchia
Stratonicea in Lidia, oggi Siledik, nel distretto di Kırkağaç della provincia di Manisa, in Turchia, 
Stratonicea sulla penisola calcidica, oggi Stratonion, nella prefettura di Calcidica, in Grecia